Hazarika ist der Familienname folgender Personen:

 Atul Chandra Hazarika (1903–1986), indischer Literat
 Bhupen Hazarika (1926–2011), indischer Dichter, Komponist, Sänger, Schauspieler, Filmregisseur und journalistischer Autor
 Jayanta Hazarika (1943–1977), indischer Sänger